У́лица Балтахи́нова — улица центральной, исторической части города Улан-Удэ. Названа в честь командира бурятского партизанского отряда времён Гражданской войны — Павла Балтахинова.

География улицы 

Протяжённость улицы — 1200 метров. Проходит с юга на север от Удинского моста до соединения с Коммунистической улицей под мостом-путепроводом «проспект Победы — Почтамтская улица». Пересекается с улицами Набережной (через клеверную развязку у моста) и Куйбышева (последняя проходит над улицей Балтахинова перпендикулярно через путепровод; второй путепровод идёт от улицы Куйбышева и проходит над улицей Балтахинова на Удинский мост). С западной стороны к улице примыкают улицы Банзарова, Кирова, Каландаришвили. С северо-восточной стороны улицы, в её северной части, расположен парк «Мемориал Победы», а также примыкает ответвление от улицы Куйбышева, так называемый Шефский подъём. Ранее пересекалась с улицей Свердлова, но ныне проезда с неё не существует. Нумерация зданий от Удинского моста.

Транспорт 
Улица Балтахинова является одной из главных транспортных артерий Улан-Удэ и на всём протяжении имеет 6-полосную автодорогу, а также трамвайные пути. Здесь проходят маршруты № 1, 2, 4 улан-удэнского трамвая, маршрутных такси и автобусов. В 2019 году остановку «Еврозона» перенсли ближе к ТЦ «Galaxy». В 2020 остановку «ул. Кирова» ликвидировали. Для городского транспорта существуют 2 остановочных пункта: «Центральный рынок» и ТЦ «Galaxy» (название для остановки в южном направлении)/«Мемориал Победы» (название для остановки в северном направлении) для трамваев, автобусов и маршруток. Над остановкой «Центральный рынок» проведён пешеходный крытый виадук, идущий также под Шефским подъёмом. На всём протяжении над улицей проходят три путепровода (просп. Победы и две с ул. Куйбышева) и один под улицей (Удинским мостом) (Набережная ул.). Со стороны улицы Балтахинова отходит односторонняя дорога на развязку ул. Куйбышева — просп. Победы, именуемая Шефским подъёмом.

История улицы 

Улица появилась в 1830-е годы. Изначально улица называлась Мокрослободской, из-за прохождения её по топкой местности, и на которой, вероятно, находилась «мокрая слобода», т.е. жилая городская окраина рядом с водоёмом. В старые времена на месте этой улицы находилось болото, остаток старицы реки Уды. До конца 1970-х гг., за исключением района Центрального рынка и пересечения с ул. Куйбышева, здесь располагались только одно- и двухэтажные деревянные дома, автомобильного движения практически не было, ходил только трамвай. Вплоть до конца 1990-х и начала 2000-х годов на проезжем полотне улицы то и дело выпучивались бугры, приводя в негодность асфальт, которые на данный момент исчезли. Тем не менее, после обильных дождей и ливней, а также после таяния снегов, на улице скапливается много воды, говоря о том, что местность здесь низинная. На протяжении многих лет городская администрация боролась с топкой местностью, засыпая мягкий грунт, асфальтируя и выкачивая воду. На сегодняшний день ситуация на улице благополучная — дороги ровные, проложена ливневая канализация. 

13 июня 1924 года улица была переименована в Монгольскую. В апреле 1940 года улица была названа именем П. С. Балтахинова.

В конце 1980-х годов на улице началось строительство здания, превратившееся в долгострой, который достроили лишь в начале 2000-х годов (ул. Балтахинова, № 17) — сейчас там находятся торгово-деловой комплекс «Удинский пассаж», офисы муниципальных и государственных учреждений. Здание построено на сваях из-за болотистой местности, что нехарактерно для Улан-Удэ. В начале 2000-х годов на низменную территорию парка «Мемориал Победы» был насыпан большой объём грунта, на которой впоследствии появились фонтан (реконструированный и увеличенный в 2016 году), вымощены тротуары, установлены скамейки, посажены газоны, деревья и клумбы с цветами. 

Вплоть до конца 1990-х и начала 2000-х годов на улице Балтахинова, на территории парка «Мемориал Победы», ставилась главная новогодняя ёлка Улан-Удэ. Ныне её, вместе с ледовым городком, устанавливают на площади Советов.

Памятники истории 
21 декабря 2019 года на улице возле парка «Мемориал Победы» торжественно открыли памятник маршалу Константину Рокоссовскому, восседающему на коне. Памятник отлит из бронзы, а постамент позднее облицован гранитом.

Памятники архитектуры

Здания 
№ 5 — 6-этажное административное здание, в котором расположены отель «Чингисхан», ресторан «Hua Mulan» и кафе «Шоколадница»;
№ 9 — Центральный рынок (Торговый комплекс «Центральный») (2 этажа);
№ 13 — Деловой центр «Европа» (10 этажей);
№ 15 — Культурно-торговый комплекс «Galaxy» (5 этажей);
№ 17 — Торгово-деловой комплекс «Удинский пассаж» (4 этажа);
№ 17, корп. 1 — Кафе (1 этаж);
№ 30 — Салон цветов (2 этажа);
№ 32 — 2-этажное административное здание, в котором расположены ресто-клуб, банкет-холл, летняя терраса и гриль-бар;
№ 36 — Жилой дом с административными помещениями (11 этажей, 3 подъезда);
№ 38 — Открытая сменная общеобразовательная школа № 1 (2 этажа);
№ 40 — Салон цветов (1 этаж);

Городская инфраструктура 
 Между проспектом Победы и улицей Балтахинова (по восточной её стороне) расположен парк «Мемориал Победы» с фонтаном, дорожками, скамейками, газонами и клумбами. По другую сторону улицы находятся торгово-развлекательные центры, банки, магазины и др.
 На улице расположен Центральный рынок, первый рынок в Улан-Удэ.

Примечания

См. также 
 Архитектура Улан-Удэ

Литература 
 Гурьянов В. К. По Большой, Большой-Николаевской // НПЦ охраны памятников Республики Бурятия. — Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1998
 Минерт Л. К. Архитектура Улан-Удэ. Улан-Удэ, Бурятское книжное издательство, 1983;

Улицы Улан-Удэ